Bando kan syfta på följande platser:

Japan 

 Bandō, Ibaraki, stad, Ibaraki prefektur

Mexiko 

 Banda (ort i Mexiko), Guanajuato, San Miguel de Allende, 

Robotskapade Mexikoförgreningar